D25 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D25 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië